Adriano Tilgher peut désigner :
 Adriano Tilgher, un plilosophe et essayiste italier ;
 Adriano Tilgher, un homme politique italien.